El término spp (también, SPP) puede referirse:

 a SPP, las siglas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, uno de los ministerios en la historia política de México;
 en biología, a spp., la abreviatura de especie.
 Sociedad Psicoanalítica de París], por sus siglas en francés Société psychanalytique de Paris.
 Sucker Punch Productions en el ramo de los juegos de video.